Vroom Vroom – serie televisiva britannica
 Vrooom Vrooom – album dal vivo dei King Crimson del 2001
 Vroom Vroom – extended play di Charli XCX del 2016